Heavy Cross steht für:

 Heavy Cross, Song der Band Gossip auf dem Album Music for Men
 Heavy Cross (Buch) (Originaltitel Coal to Diamonds: A Memoir), deutscher Titel der Autobiografie von Beth Ditto